Bosna peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 la rivière Bosna, un affluent de la Save ;
 Bosna, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie
 Bosna, un village situé dans l'obchtina de Sitovo et dans l'oblast de Silistra ;
en Croatie
 Bosna, un village situé dans la municipalité de Bedenica, comitat de Zagreb.